Az Épületes eset a Mekk Elek, az ezermester című bábfilmsorozat második része. A főszereplő Mekk Elek vagy más néven Mekk Mester kecskének a házán még 12 cégér díszeleg hirdetve, hogy mely foglalkozásoknak az egyetemes mestere. A második részben a kőműves szakmát csúfolja meg, például azzal, hogy fontosnak tartja legyen káposzta az építőanyagok közt. Belekezdve a sertésektől kapott munkába mindjárt a tető építésébe kezd a helyszínen kitalált Mek Mester rendszer szerint.

Cselekmény 
Koca anya Mekk mesterhez, mint kőműveshez fordul segítségért. Új ólat egy röfilakot szeretne süldővé serdülő gyermekeinek. A malaccsalád nagy reménnyel kezdi a reggelt, a gyerekeket kiveszik az iskolából, hiszen épül majd az új lakhely és Mekk Mester belefogva a munkába látszólag rugalmasan igazodik a család igényeihez. Abból viszont nem enged, hogy a tetővel kezdjenek, hiszen eső várható. A család tagjai emiatt tartják a csálén összetákolt tetőt, miközben Mekk Elek gyorsan alárakja a falat, de mivel nem tudják sokáig tartani meg a mester elfelejt ajtót, meg ablakot csinálni az eleresztett tető rázárul a falra és csapdába zárja Mekk Eleket. Bezáródva kiabál és jelzi, hogy fél a sötétben, de a megbízó családfő Disznó apa nagyon dühös lesz és leeszeveszett kecskézi, így kétségbeesésében nem tud mit tenni ledöntve az építményt kitör és hazáig szalad. Kakas Konrád örül csak a történteknek, hiszen végre van egy romhalmaz kupac ahova felállhat kukorékolni, ami sajnos Mekk Mester újabb mesterségének a kőműves szakmai kudarcának csúfos helyszíne is egyben.

Alkotók 
 Rendezte: Imre István
 Írta: Romhányi József
 Dramaturg: Bálint Ágnes
 Zenéjét szerezte: Ránki György
 Operatőr: Kiss Lajos
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Hangasszisztens: Zsebényi Béla
 Vágó: Czipauer János
 Figura- és díszlettervező: Koós Iván
 Munkatársak: Benedek László, Lambing Antal, Mazács Miklós, Móritz Róbert, Pölöskei Gyula, Pintér Pálné, Sánta Béla, Szabó László
 Felvételvezető: Dreilinger Zsuzsa
 Gyártásvezető: Magyar Gergely Levente
 Produkciós vezető: Gyöpös Sándor, Komlós Jánosné

A Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió készítette.

Szereplők 
 Mekk Elek: Balázs Péter
 Flórián papagáj: Szuhay Balázs
 Koca mama: Psota Irén
 Disznó papa: Somogyvári Rudolf
 Kakas Konrád: Zenthe Ferenc
 Holló Károly: Szatmári István
 Malacok: Faragó Sári, Gombos Katalin, Havas Gertrúd

Rövid dal 
Mekk-mekk-mekk (2 variáció) – Előadja: Balázs Péter

Jegyzetek

Források

További információk 
 
 

Mekk Elek, az ezermester